

Єлизаветинське сільське поселення — сільське поселення, Азовський район, Ростовська область
 Єлизаветинське сільське поселення — сільське поселення, Читинський район, Забайкальський край